Plusieurs siliciures de calcium, composés du calcium et du silicium, ont été synthétisés :
 le   (numéro CAS : ) ;
 le trisiliciure de pentacalcium  ;
 le  CaSi ( : ) ;
 le tétrasiliciure de tricalcium  ;
  ;
 le disiliciure de calcium  ( : ), souvent appelé simplement siliciure de calcium.

Notes et références 

Composé du calcium
calcium